Куп УЕФА 1993/94.  је била 23. сезона такмичења под окриљем УЕФЕ у ком су наступали клубови из најјаче лиге сваке европске земље који се нису пласирали у Куп европских шампиона и Куп победника купова.

Такмичење је почело 14. септембра 1993. и завршило се финалним двомечом одиграним 26. априла и 11. маја 1994.

Учествовала су 64 клуба из 31 националног савеза.

Прво коло 
Прве утакмице су игране од 14. до 16. септембра, а реванш утакмице од 28. до 30. септембра 1993.

|}

Друго коло 
Прве утакмице су игране 19/20. октобра, а реванш утакмице од 2. до 4. новембра 1993.

|}

Треће коло 
Прве утакмице су игране од 23. до 25. новембра, а реванш утакмице 7/8. децембра 1993.

|}

Четвртфинале 
Прве утакмице су игране од 1. до 3. марта, а реванш утакмице од 15. до 17. марта 1994.

|}

Полуфинале 
Прве утакмице су игране 29/30. марта, а реванш утакмице 12. априла 1994.

|}

Финале

Прва утакмица

Друга утакмица

Види још 
 Лига шампиона 1993/94.
 Куп победника купова 1993/94.

Референце

Спољашње везе 

 Сезона 1993/94. на сајту УЕФА

Сезоне Купа УЕФА
Сезона 1993/94. у УЕФА такмичењима